David Peel peut désigner :
 David Peel (1920-1981), acteur britannique 
 David Peel, musicien punk-rock
 David Peel, professeur au Lancaster University Management School